Astin steht für:

 einen medizinischer Wirkstoff, der in der Tataren-Aster in Symbiose mit Cyanodermella asteris-Pilzen gebildet wird

Astin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Astin (Texas), im Robertson County

Astin ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Astin (* 1967), US-amerikanische Filmproduzentin
 John Astin (* 1930), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Sean Astin (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Autor und Filmproduzent
 Skylar Astin (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler

ASTIN steht als Abkürzung für:
 Actuarial STudies In Non-life insurance, eine Fachgruppe der International Actuarial Association

Abkürzung